Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sirnajaya (Cisurupan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sirnajaya (Pasirwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sirnajaya (Serang Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sirnajaya (Sukamakmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sirnajaya (Sukaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sirnajaya (Tanggeung), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sirnajaya (Tarogong Kaler), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java